Аго́ний () — многозначный древнеримский термин.

 Агоний — эпитет 12-ти главных божеств, покровителей битв и агонов (игр, состязаний).
 Агоний — день жертвоприношений на агоналиях.
 Агоний — первоначальное название самого высокого из семи холмов Рима, Квиринала.